Алекса́ндр Алекса́ндрович Журавлёв:
 Журавлёв, Александр Александрович (1943—2009) — советский реставратор.
 Журавлёв, Александр Александрович (род. 1965) — российский военачальник, Герой Российской Федерации.
 Журавлёв, Александр Александрович (род. 1956) — советский футболист.